Erik II. může být:

 Erik II. Dánský (asi  1090–1137) – král Dánska v letech 1134–1137
 Erik II. Norský (1268–1299) – norský král v letech 1280–1299
 Erik II. Šlesvický (asi 1290–1325)
 Erik II. Sasko-Lauenburský († 1368)
 Erik II. Pomořanský (mezi 1418 a 1425–1474)
 Erik II. Meklenburský (1483–1508)

Rozcestníky - panovník